Capodacqua è una frazione di Foligno in provincia di Perugia
Capodacqua è una frazione di Assisi in provincia di Perugia
Capodacqua è una frazione di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli
Capodacqua è una frazione di Capestrano in provincia dell'Aquila